Art'themis est un jeu de société utilisant des cartes spéciales avec 144 reproductions de tableaux.

Chacun s'efforce de rassembler 7 œuvres sur un même thème : paysage, portrait d'homme ou de femme, ... malgré les faussaires et autres pièges dont le fisc.

Récompense

Liens externes 

 

Jeu de société
Jeu sur le marché de l'art